Схидное (с  — Восточное)— название населённых пунктов на Украине:

 Схидное — посёлок в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Схидное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Схидное — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.
 Схидное — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 

 Восточное